Francuska:
 Isère (rijeka)
 Isère (departman)